Sylvio Barbosa (Belo Horizonte, 22 de setembro de 1935) é um trombonista de música popular brasileira.

Já tocava trompa, aos 12 anos, em uma pequena banda da periferia de Belo Horizonte. Posteriormente, passou a tocar trombone, na mesma banda. Foi na Gafieira Elite que Barbosa iniciou sua carreira profissional, em 1957, aos 22 anos. Integrou a orquestra TV Tupi, quando foi para o Rio de Janeiro, em 1975. Em 1986, fez uma participação especial na faixa "Uma Balada", do disco Na Memória, de Darcy de Paulo. Já gravou com Chico Buarque, Elis Regina, Clara Nunes e Waleska, entre outros.

Trombonistas de Minas Gerais
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Belo Horizonte